

Persone 
 Takanori Nagase – judoka giapponese
 Tomoya Nagase – attore e cantante giapponese

Personaggi 
 Kaede Nagase – personaggio della serie Negima: Magister Negi Magi
 Nagisa Nagase – personaggio della serie Great Teacher Onizuka
 Nagase – personaggio della serie The King of Fighters

Trasporti 
 Stazione di Bushū-Nagase – stazione ferroviaria nella città giapponese di Moroyama
 Stazione di Nagase – stazione ferroviaria nella città giapponese di Higashiōsaka
 Stazione di JR Nagase – stazione ferroviaria nella città giapponese di Higashiōsaka